

Localidades

Canadá 
 Saint-Marcellin, freguesia canadense localizada na província de Quebec.

França 
 Saint-Marcellin, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Saint-Marcellin-en-Forez, comuna francesa localizada na região administrativa de Loire;
 Saint-Marcellin-lès-Vaison, comuna francesa localizada na região administrativa de Vaucluse.

Outros 
 Saint-Marcellin, um queijo francês.